Сцилакозавр (Scylacosaurus) — род некрупных примитивных хищных тероцефалов позднепермской эпохи с единственным видом Scylacosaurus sclateri.

Описание 
Длина черепа 18 см. Череп низкий, довольно узкий. Сохраняются заклыковые зубы (примерно 8 пар). Мощные резцы и клыки. Вторичное нёбо не развито. Нижняя челюсть низкая и длинная, в ней преобладает зубная кость. Известен из зоны Cistecephalus конца поздней перми Южной Африки. Вероятно, представляет реликтовую ветвь примитивных тероцефалов (относится к примитивному семейству Scylacosauridae).

Ссылки 
 Therocephalia
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Theriodontia.htm

Тероцефалы
Синапсиды пермского периода